Curtis, angol családnév
 Széki Attila művésznevén Curtis (1989) labdarúgó, rapper
Zene
 Curtis (1970) Curtis Mayfield albuma
 Curtis (2007) 50 Cent 3. stúdióalbuma

Földrajzi helyek
 Amerikai Egyesült Államok
 Curtis, település Florida államban
 Curtis, település Michigan államban
 Curtis, település Nebraska államban
 Curtis, település Washington államban
 Spanyolország
 Curtis, település Coruña tartományban